В Башкортостане выделяется 23 городских населённых пункта, среди которых:
21 город, в том числе:
8 городов республиканского подчинения, не входящих в административные районы, — в списке выделены оранжевым,
1 город-закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО),
12 городов республиканского подчинения, входящих в административные районы (административно-территориальные единицы, приравненные по статусу к районам);
2 посёлка городского типа (рабочих посёлка) — в списке выделены серым.

Список городов и посёлков городского типа 



См. также 
 Административно-территориальное деление Башкортостана
 Населённые пункты Башкортостана
 Бывшие посёлки городского типа Башкортостана
 Сельсоветы и поссоветы Башкортостана

Примечания

Литература 
 Атлас туристических ресурсов Республики Башкортостан. Уфа, 2007. 276 с.

Ссылки 
 

 
Башкортостан